Terrytown ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Terrytown (Alabama)
 Terrytown (Arkansas)
 Terrytown (Florida)
 Terrytown (Louisiana)
 Terrytown (Nebraska)
 Terrytown (Pennsylvania)